Bondos - um povo
Ciclone Bondo

Localidades

Bondo (Cabinda)
Bondo (Cuando Cubango)

Bondo (Trento)

Bondo (distrito)
Bondo (Bondo)

Bondo (Grisões)

Desambiguação